Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Simone Bolelli (qualificato)
  Lu Yen-hsun (qualificato)
  Tim Smyczek (primo turno)
  Chung Hyeon (primo turno)

 Steve Darcis (primo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Denis Istomin (ultimo turno)
 Dušan Lajović (primo turno)

Qualificati

  Simone Bolelli
  Lu Yen-hsun 

  Jared Donaldson
  Paul-Henri Mathieu

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone qualificazioni

AEGON Championships 2015
ATP World Tour 2015